Røa IL er en norsk sportsklub fra Røa i Vestre Aker fylke, Oslo. Klubben blev etableret den 11. november 1900, og har afdelinger for fodbold, gymnastik, bandy og cross-country skiløb.

Nylig historie 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
!
! Pos.
! Pl.
! V
! U
! T
! M+
! M-
! P
!Pokal
|-
|2005
|Toppserien
|6
|18||9||1||8
|36||28||28
||Semifinale
|-
|2006
|Toppserien
|align=right bgcolor=bronze|3
|18||12||3||3
|69||24||39
|bgcolor=gold|Vinder
|-
|2007
|Toppserien
|align=right bgcolor=gold|1
|22||17||2||3
|63||24||53
|Semifinale
|-
|2008
|Toppserien
|align=right bgcolor=gold|1
|22||20||1||1
|90||10||61
|bgcolor=gold|Vinder
|-
|2009
|Toppserien
|align=right bgcolor=gold|1
|22||18||2||2
|64||16||56
|bgcolor=gold|Vinder
|-
|2010
|Toppserien
|align=right bgcolor=silver|2
|22||15||3||4
|56||33||48
|bgcolor=gold|Vinder
|-
|2011
|Toppserien
|align=right bgcolor=gold|1
|22||18||0||4
|76||18||54
|bgcolor=silver|Finale
|-
|2012
|Toppserien
|align=right |4
|22||15||4||3
|58||19||47
|bgcolor=silver|Finale
|-
|2013
|Toppserien
|align=right |8
|22||7||7||8
|25||33||28
||Kvartfinale
|-
|2014
|Toppserien
|align=right |6
|22||9||5||8
|36||27||32
||Semifinale
|-
|2015
|Toppserien
|align=right |3
|22||10||8||4
|32||24||38
||Kvartfinale
|-
|2016
|Toppserien
|align=right |5
|22||9||6||7
|34||31||33
|bgcolor=silver|Finale
|}

Truppen 
Pr. 16. august 2015

Kvindefodboldklubber i Norge
Toppserien